Kangillinnguit bezeichnet:
 Kangillinnguit (Insel), Insel im Distrikt Nuuk, Grönland
 Kangillinnguit (Inselgruppe), Inselgruppe im Distrikt Upernavik, Grönland